Por Roberto Celedón puede referirse a:

 Roberto Celedón Fernández, abogado y político chileno.
 Roberto Celedón Venegas, ingeniero y político colombiano.